Jerzy Wilhelm Hohenzollern (1595 – 1640) – książę pruski, elektor brandenburski
 Jerzy Wilhelm (1624 – 1705) – książę Brunszwiku-Lüneburga
 Jerzy Wilhelm Legnicki (1660 – 1675) – książę brzesko-legnicki, ostatni męski potomek dynastii Piastów